Miejscowości w USA:
 Sloan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Sloan – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Sloan (ang. Sloan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury